George Abbey is de naam van:

 George Abbey (NASA) (geboren 1932), Amerikaanse NASA-directeur
 George Abbey (voetballer) (geboren 1978), Nigeriaanse voetballer